Суботица — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Суботица — село в общине Баня-Лука, Республика Сербская.

 Сербия
 Суботица — город в северной Сербии, центр одноимённой общины, регион Воеводина.
 Суботица — община в Сербии, входит в округ Северная Бачка.
 Суботица — село в общине Коцелева.
 Суботица — село в общине Свилайнац.
 Суботица — село в общине Александровац, Расинский округ.
 Банатска-Суботица — село в общине Бела-Црква, Южно-Банатский округ.

 Хорватия
 Мала-Суботица — община в Меджумурской жупании.

См. также 
 Сабадка (значения)